Indian Wells Masters 2023 – Dublu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii martie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Indian Wells, California, Statele Unite, disputat pe terenuri cu suprafață dură. Xu Yifan și Yang Zhaoxuan au fost campioanele en-titre, dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Alexa Guarachi și Erin Routliffe.

Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková au învins în finală perechea Beatriz Haddad Maia și Laura Siegemund cu 6–1, 6–7(3–7), [10–7], câștigând titlul de dublu feminin la Indian Wells Masters 2023. A fost primul lor titlu la Indian Wells, al treilea titlu WTA 1000 și al 15-lea titlu WTA câștigat împreună..

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Main draw

2023
WTA Tour 2023